Plaisance puede referirse a:

 Plaisance (Aveyron), comuna francesa del departamento de Aveyron.
 Plaisance (Dordoña), comuna francesa del departamento de Dordoña.
 Plaisance (Gers), comuna francesa del departamento de Gers.
 Plaisance (Guyana), aldea de Guyana.
 Plaisance (Haití), comuna haitiana del departamento de Norte.
 Plaisance (Mauricio), municipio de Mauricio.
 Plaisance (Seychelles), distrito de Seychelles.
 Plaisance (Trinidad y Tobago), municipio de Trinidad y Tobago.
 Plaisance (Vienne), comuna francesa del departamento de Vienne.
 Plaisance-du-Touch, comuna francesa del departamento de Alto Garona.
 Plaisance-du-Sud, comuna haitiana del departamento de Nippes.
 Plaisance-du-Sud (sección), 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance-du-sud.
 Cantón de Plaisance, antiguo cantón francés del departamento de Gers.
 Cantón de Neuilly-Plaisance, antiguo cantón francés del departamento de Sena-Saint-Denis.
 Distrito de Plaisance (Haití), distrito haitiano del departamento de Norte.
 Neuilly-Plaisance, comuna francesa del departamento de Sena-Saint Denis.

Otros términos relacionados 
 Placencia
 Placentia
 Plaisir (desambiguación)
 Plasencia (desambiguación)
 Prazeres